Дискография американской рок-группы The Mars Volta, исполняющей прог-рок с элементами эмбиента и психоделики, включает в себя шесть студийных альбомов, два концертных альбом, два мини-альбома, а также двенадцать синглов.

Коллектив был основан в 2001 году двумя музыкантами-мультиинструменталистами — Омаром Родригес-Лопесом (гитара, продюсирование, микширование) и Седриком Бикслер-Завала (вокал, лирика, клавишные). Состав неоднократно менялся, и к концу 2012 года в нём остались только музыканты-первооснователи. В 2013 году, из-за творческих разногласий, группа прекратила своё существование по обоюдному согласию участников.

Дебютный студийный альбом De-Loused in the Comatorium был записан после гастролей коллектива с Red Hot Chili Peppers в качестве разогрева и вышел 24 июня 2003 года под эгидой независимого лейбла Gold Standard Laboratories при поддержке Рика Рубина. Пластинка принесла группе широкую известность и получила положительные отзывы критиков, которые отмечали оригинальную структуру построения композиций и концептуальность. 2005 год стал важным для творчества группы. 14 марта The Mars Volta выпустили «The Widow» — наиболее успешный сингл за всю историю коллектива. Он занял 20 и 95 позиции в британском и американском национальных чартах соответственно и широко ротировался на радио. Впоследствии «The Widow» вошел во второй студийный альбом Frances the Mute, который стал самым коммерчески успешным в истории группы, а также получил статус золотого в США. Немного позже были выпущены два концертных альбома: Live At The Electric Ballroom и Scabdates. Последний вошёл в список лучших альбомов с живыми выступлениями по версии журнала New Musical Express. 7 сентября 2006 года была выпущена третья студийная работа — Amputechture, холодно воспринятая критикой и фанатами, в отличие от The Bedlam in Goliath — четвёртого студийного альбома, который дебютировал на 3 позиции чарта Billboard 200. Первый сингл «Wax Simulacra» с этого альбома получил «Грэмми» за лучшее хард-рок исполнение. 23 июня 2009 года команда выпустила пятый студийный альбом Octahedron под эгидой Warner Bros. Records., включенный журналом PopMatters в список лучших прогрессив-рок дисков 2000-х гг. Последняя студийная работа, Noctourniquet, была выпущена 26 марта 2012 года. После концертного тура в её поддержку The Mars Volta объявили о своём распаде.

Студийные альбомы

Концертные альбомы

Мини-альбомы

Синглы

Промоиздания

Видеоклипы

Промоиздания

Примечания

Ссылки 
 
 
 

https://loudwire.com/mars-volta-reunion-tour-dates-2022/

Mars Volta